Castro Supreme (pseudónimo) (24 de Janeiro de 1976, Nova Iorque) é um actor e modelo pornográfico americano. É activo como actor em filmes pornográficos hetero e homossexuais.

Vida e carreira 
Após o fim da sua carreira escolar, Castro decidiu trabalhar como actor porno e iniciou a sua carreira profissional no mundo do cinema porno aos 26 anos de idade. De acordo com as suas próprias declarações, os seus amigos aconselharam-no a trabalhar neste negócio. O próprio Castro afirma que, paralelamente ao seu trabalho como actor em filmes pornográficos heterossexuais, também trabalhou na indústria cinematográfica de filmes pornográficos homossexuais, devido à melhor remuneração. Ele é considerado um actor porno profissional. Ganhou a sua primeira experiência profissional relevante como actor na produtora de filmes pornográficos Pitbull Productions, especializada em pornografia gay inter-racial. Em 2009, foi-lhe criado um site separado e a plataforma It's Gonna Hurt foi criada. Embora os vídeos de Castro ainda sejam oferecidos, o site foi assumido por um colega em 2011 e actualmente Castro trabalha principalmente para a Sober Cash, onde é modelo. Castro é conhecido e amado pela imagem de gangster que cultiva e pelos seus genitais acima da média. Vive actualmente em Miami.

Desde 2013 está activo sob o nome de "Castro Caliente".

Filmografia 

 2002: Castro 1: Behind the Photoshoot
 2004: Dorm Life 3
 2004: Take 'Em Down 1
 2004: Wishbones
 2005: Anaconda Bites Back
 2005: Best of ThugPorn.com
 2005: Castro Reloaded
 2005: Enrique Cruz: Reloaded
 2005: Latin Tiger
 2005: Raw Thugs 3: Hittin It Raw
 2005: Take 'Em Down 2
 2006: Black and Wild 24
 2006: Black Meat Warehouse 1
 2006: Gone to the Dark Side
 2006: Love of the Dick 1: Leaving it Open
 2006: Love of the Dick 2: Iron Pipe
 2006: Love of the Dick 3: Unleaded
 2006: Love of the Dick 4: Classified
 2006: Pleasure
 2006: Show
 2006: Show 2
 2006: Show: Part 1
 2007: Love of the Dick 6: Making It Last
 2007: Monsters of Cock 12
 2007: Filthy's Monster Cocks
 2007: Filthy's Monster Cocks 3
 2007: Diesel Dongs
 2007: Diesel Dongs 2 (als Castro)
 2008: Diesel Dongs 4
 2008: Diesel Dongs 5
 2008: Brandi Belle 6
 2008: Juicy Wet Asses 4
 2008: Monsters of Cock 14
 2008: Monsters of Cock 15
 2008: Monsters of Cock 16
 2009: Bait Bus 16
 2009: Horny White Mothers 5
 2009: Diesel Dongs 9
 2009: Gang Fucked
 2009: I Fucked My Bosses Daughter 2
 2009: New Thug City 1: Supreme's Return
 2009: New Thug City 2: Supreme's Revenge
 2009: Nuttcracker
 2009: Tastee
 2009: Used and Abused
 2010: Chocolate Stuffed Milfs 1
 2010: This Ain't Good Times
 2011: Diesel Dongs 15
 2011: Diesel Dongs 20
 2011: It's Gonna Hurt
 2011: Monsters of Cock 27
 2011: Sixty and Swingin'
 2011: Supreme Super Sized
 2011: Tiger Tyson's Greatest Hits
 2012: 60 Plus Milfs 3
 2012: It's Gonna Hurt 3
 2013: Rocco Reed: Straight to Gay
 2013: Taboo 18 28
 2014: Big Dicks Asian Tranny Chicks
 2014: I Kill It TS 8
 2014: It's Gonna Hurt 11
 2014: It's Gonna Hurt 12

Ligações externas 

 Castro Supreme no Internet Movie Database

Referências 

Atores pornográficos dos Estados Unidos